Лавалье — фамилия и топоним.
 Лавалье — станция Линии C метрополитена Буэнос-Айреса.
 Лавалье — департамент в Аргентине в составе провинции Корриентес.
 Лавалье — город в Аргентине.
 Лавалье — департамент в Аргентине в составе провинции Мендоса.
 Омбес-де-Лавалье — город в юго-западной части Уругвая, в северной части департамента Колония.
 Лавалье, Хосе Мария (1902—1984) — перуанский футболист, нападающий.